Big Woods ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Big Woods (Illinois), im DuPage County – nicht mehr existent
 Big Woods (Kentucky), im Menifee County
 Big Woods (Louisiana), im Calcasieu Parish
 Big Woods (Maryland), im Harford County
 Big Woods (Minnesota), im Marshall County

Sonstiges:
 Big Woods Branch, Fließgewässer im Anne Arundel County, Maryland
 Big Woods Lake, See im Carver County, Minnesota
 Big Woods Island, Insel im Vermilion County, Louisiana
 Big Woods and Geldner Saw Mill Historical Marker, Park im Le Sueur County, Minnesota
 Big Woods Historical Marker, historischer Marker und Park im Scott County, Minnesota